Theodore Roosevelt
 Theodore Roosevelt Jr.